Harald I van Noorwegen, koning van Noorwegen (860-933)
 Harald I van Denemarken, koning van Denemarken (958-986) en Noorwegen (976-986)
 Harald Olafsson, koning van Man (1237-1248?)